Die Basketball-Asienmeisterschaft 1989 (offiziell: FIBA Asia Championship 1989) war die 15. Auflage dieses Turniers und fand vom 15. bis 24. September in Peking, Volksrepublik China statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. An diesem Turnier nahmen 15 Mannschaften teil. Die zwei besten Mannschaften qualifizierten sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1990.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in drei Gruppen mit vier Mannschaften und einer Gruppe mit drei Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Die beiden Besten jeder Gruppe spielten in der Finalrunde um die Plätze 1–8. Die Dritt- und Viertplatzierten spielten um die Plätze 9–15.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppenphase 
Die beiden Besten jeder Gruppe spielten in der Gruppenphase in den Gruppen 1 und 2 um die Plätze 1–8. Die Dritt- und Viertplatzierten spielten in den Gruppen 3 und 4 um die Plätze 9–15.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Finalrunde 
Die beiden Besten der Gruppen 1und 2  spielten in der Finalrunde um die Plätze 1–4. Die Drittplatzierten der Gruppen 1und 2 spielten um den Platz 5, die Viertplatzierten der Gruppen 1und 2 spielten um den Platz 7. Die Besten der Gruppen 3 und 4 spielten um Platz 9, die Zweiten um Platz 11, die Dritten um Platz 13.

Plätze 1 bis 4

Plätze 5 bis 14

Endstände 

Die Mannschaften von China und Südkorea qualifizierten sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1990.

Weblinks 
 Daten auf archiv.fiba.com (englisch)

1989
Basketballveranstaltung 1989
Asienmeisterschaft 1989
Sportveranstaltung in Peking